Francesc Gallart i Pastor, jurista i conseller segon de Barcelona durant el setge de Barcelona de 1706.
 Francesc Gallart i Monés (1880-1960), digestòleg català.